Eyo! (album), het elfde studioalbum van de Belgische meidengroep K3
 Eyo! (single), een nummer op dat album